Pampas kan syfta på:

 Pampas – ett bördigt slättland i sydöstra Sydamerika
 Pampas – ett smeknamn på Österbotten
 Pampas, Solna kommun – en del av Solna kommun vid Karlberg och Karlbergs slott
 Pampas Marina – en marina i området
 Pampas trafikplats – en trafikplats i området
 Pampas (Hultsfredsfestivalen) – den i många år näst största scenen för uppträdanden på Hultsfredsfestivalen